François Valentin (1738-1805), peintre français ;
 François Valentin (1763-1822), militaire français ;
 François Valentin (1821-1888), personnalité politique française ;
 François Valentin (1909-1961), personnalité politique française ;
 François Valentin (1913-2002), militaire français.